Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 konnten sich Donald Young, Rhyne Williams, Alex Bogomolov junior und Ilja Martschenko qualifizieren. Michael Russell kam als Lucky Loser ebenfalls ins Hauptfeld des Turniers. Er ersetzte den angeschlagenen Spanier Fernando Verdasco, der mit Nackenproblemen zu kämpfen hatte. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)